Neolineus divae är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Santos 1974. Neolineus divae ingår i släktet Neolineus och familjen Lineidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
divae